Тонадико () — бывшая коммуна в Италии, располагалась в регионе Трентино — Альто-Адидже, в провинции Тренто, центр сообщества Примьеро. С 2016г. эта коммуна, вместе с Фьера-ди-Примьеро, Сирор и Трансаккуа объединилась в новую коммуну Примьеро-Сан-Мартино-Ди-Кастроцца.

Население до объединения составляло 1223 человека (2008 г.), плотность населения составляла 16 чел./км². Занимала площадь 89 км². Почтовый индекс — 38054. Телефонный код — 0439.

Покровителем населённого пункта считался святой Себастьян.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20190807133740/http://tonadico.eu/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики